Lippels Traum steht für:
 Lippels Traum, ein Kinderbuch von Paul Maar
 Lippels Traum (1991), Verfilmung durch Karl-Heinz Käfer
 Lippels Traum (2009), Verfilmung durch  Lars Büchel